Die 33. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 27. Januar bis 3. Februar 2013 in Schweden statt.

Hauptaustragungsort war die Arena Vänersborg in Vänersborg. Zudem fand jeweils ein Spiel im norwegischen Oslo (Norwegen gegen Weißrussland), in Trollhättan und in Göteborg statt. Turniersieger wurde die Mannschaft Russlands durch ein 4:3 im Finale gegen Schweden. Im kleinen Finale setzte sich Kasachstan gegen Finnland durch.

Die B-Weltmeisterschaft fand vom 23. bis 26. Januar statt. Die Spiele wurden ausschließlich in der Sapa Arena in Vetlanda ausgetragen. Die Vereinigten Staaten gewannen im Finale gegen Kanada mit 4:2.

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

B-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 
Es gab ein Hin- und ein Rückspiel um den siebten Platz.

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website der Veranstaltung 

2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Vänersborg
Bandy (Schweden)